Николай Глухов:
 Глухов, Николай Гаврилович (1831—1893) — российский изобретатель в области электротехники.
 Глухов, Николай Петрович (1918—2007) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.